Wet gemeenschappelijke regelingen
 Station Woodgrange Park